K.Koch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Koch
 Karl Heinrich Koch